Jack Johnson kan syfta på:

 Jack Johnson (musiker)
 Jack Johnson (tungviktsboxare)
 Jack Johnson (ishockeyspelare)